Die 37. Squash-Weltmeisterschaft (offiziell PSA World Championships 2021-2022) der Damen fand vom 13. bis 22. Mai 2022 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour der Damen 2021/22. Parallel fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Herren statt.

Siegerin der letzten Weltmeisterschaft war Nour El Sherbini, die im Finale Nouran Gohar in vier Sätzen besiegt hatte. In einer Neuauflage dieses Finals setzte sich erneut El Sherbini durch. Sie gewann das Endspiel gegen Gohar mit 7:11, 11:7, 11:8 und 11:7. Für El Sherbini war es der nunmehr sechste Titelgewinn bei einer Weltmeisterschaft.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 64 Spielerinnen. Die besten 56 Spielerinnen qualifizierten sich automatisch über ihre Weltranglistenplatzierung, die besten 32 davon wurden gesetzt. Bis zu fünf Startplätze wurden über Qualifikationsturniere vergeben, zwei Startplätze konnte die World Squash Federation vergeben. Bei der Weltmeisterschaft wurden sechs dieser sieben Startplätze genutzt. Per Wildcard erhielten Nardine Garas und Kenzy Ayman einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 550.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2021/22
2022
Squashturnier in Kairo